Векше (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Векше — місто у Швеції, у лені Вестманланд.

 Векше Лейкерс — хокейний клуб із однойменного міста в Швеції.